Смолиговка — название населённых пунктов:

Россия 
 Смолиговка — деревня в Руднянском районе Смоленской области.

Украина 
 Смолиговка — село в Репкинском районе Черниговской области.